Oak Forest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Oak Forest (Arkansas)
 Oak Forest (Illinois)
 Oak Forest (Indiana)
 Oak Forest (Kentucky)
 Oak Forest (Louisiana)
 Oak Forest (Maryland)
 Oak Forest (North Carolina)
 Oak Forest (Pennsylvania)
 Oak Forest (Texas)
 Oak Forest (Virginia)